Hérakleia néven ókori irodalmat és települést is ismerünk.

 Hérakleia; a Fekete-tenger partján fekvő város, hosszú ideig önálló állam
 Hérakleia; A Propontisz (Márvány-tenger) partján fekvő város, eredeti neve Perinthosz
 Hérakleia; Milétosz közelében, a Nagy-Maiandrosz partján álló város
 Hérakleia; ókori város Magna Graecia-ban a Tarantói-öböl partján
 Hérakleia Trakhisz; görög katonai kolónia
 Hérakleia; Lünkésztisz térségben, Makedóniában elhelyezkedő település
 Hérakleia; görög irodalmi mű

Hasonló névvel:
 Hérakleión; a Tempé-völgy és Dión között lévő település